Antonio Pérez puede referirse a:

 Antonio Pérez Pérez, desambiguación
 Antonio Pérez del Hierro (1540-1611), secretario de Felipe II de España;
 Antonio Pérez S.I. (1599-1649), jesuita, teólogo y jurista español;
 Antonio Pérez Ariño, sindicalista español, miembro de UGT durante la Guerra Civil Española;
 Antonio Pérez Delgadillo (1978-), exfutbolista mexicano;
 Antonio Pérez Guerrero «El Sevillano» (1909-1989), cantaor español;
 Antonio Pérez Henares (1953-), periodista, escritor y viajero español;
 Antonio Pérez de la Mata (1842-1900), filósofo español;
 Antonio Pérez Olea (1923-2005), compositor español;
 Antonio Miguel Pérez (1980-), beisbolista dominicano.
 Antonio Pérez Sánchez (1918-2012), empresario español.
 Antonio Pérez Mendoza (1986-), piloto de automovilismo mexicano.